Красновцы  — многозначный термин. Может означать:

Топоним в Белоруссии
 Красновцы — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Красновцы — деревня в Лидском районе Гродненской области.

Другое

 «Красновцы» — участники белогвардейских воинских формирований, воевавших во время Гражданской войны во главе с атаманом П. Н. Красновым.
 Процесс над «красновцами»